Dodemansvingers (plant)
 Houtknotszwam, een schimmel die ook bekendstaat als dodemansvingers